Lucano — Marco Aneu Lucano; poeta latino
Basilicata — região italiana também chamada Lucânia
Lucanos — povo itálico origem samnita da Lucânia
Lucanus — gênero de besouros cujo nome comum é lucano